Flying Scotsman steht für:
 Flying Scotsman (Zug) von London nach Edinburgh
 LNER A3 4472 Flying Scotsman, britische Dampflokomotive
 Flying Scotsman – Allein zum Ziel, Sportfilm-Drama von Douglas Mackinnon (2006)